Schewtschenkowe (, ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Kiew mit etwa 900 Einwohnern (2006).

Schewtschenkowe liegt im Rajon Kiew-Swjatoschyn zwischen der Fernstraße M 06 und der Regionalstraße P–04 und grenzt im Norden an das Stadtgebiet von Kiew. Schewtschenkowe gehört zur Landratsgemeinde von Bilohorodka, das im Süden an das Dorf anschließt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kiew
Bilohorodka (Butscha)
Taras Schewtschenko als Namensgeber